Vermillion kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Vermillion (Kansas)
Vermillion (Minnesota)
Vermillion (South Dakota)